Nagy Anett
 Nagy Anett Ericsson-díjas tanár
hasonló nevűek
 Dombai-Nagy Anett (1979) válogatott labdarúgó
 Erdőháti-Nagy Anett (1975) vízilabdázó